Пиктограмма — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде.
 Пиктограмма (методика) — метод экспериментально-психологического исследования опосредованного запоминания и мышления.